Het ATP-toernooi van Indian Wells 2005 (met de officiële naam Pacific Life Open) werd gespeeld van 7 tot en met 20 maart 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2005 trok 280.653 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells